Til - um sinal diacrítico que serve para nasalar as vogais
Til (livro) - um romance de José de Alencar
Til (planta) - uma árvore da família das lauráceas, endémica na Macaronésia

Desambiguação